L'acratie est un concept de philosophie politique, qui a donné son nom à plusieurs publications :
 En , sortie à Barcelone du premier numéro de la revue sociologique Acracia, fondée par Rafael Farga i Pellicer et Anselmo Lorenzo avec la coopération de Fernando Tarrida del Mármol. Cette revue mensuelle est publiée jusqu'en . Le titre Acracia reparait à Barcelone en 1908-1909.
 Le , sortie à Razgrad (Bulgarie), du premier numéro du journal Bezvlastié  (Acratie). Ce périodique créé par l'anarchiste  représente la plus grosse diffusion de la pensée libertaire et anarcho-syndicaliste avant la première guerre mondiale. Le dernier numéro paraît le . Le titre réapparaît clandestinement en 1924-1925.
 Le , à Lérida (Catalogne), sortie du premier numéro du journal Acracia, hebdomadaire publié jusqu'au .
 Le , à Lérida (Catalogne), sortie du premier numéro (deuxième époque) du journal Acracia, organe quotidien local de la Confédération nationale du travail. Cinq cent dix numéros sortent durant la révolution sociale espagnole de 1936 et la guerre d'Espagne, le dernier daté du 
 Le , à Gijón (Asturies), sortie du premier numéro de l'hebdomadaire Acracia, « Organe Régional des Jeunesses libertaires des Asturies, du Leon et Palencia ». Quinze numéro sortent jusqu'au . Mais le journal se poursuit ensuite en reprenant la numérotation à zéro à partir du  et en changeant seulement le sous-titre du journal qui devient l'hebdomadaire des « Jeunesses Libertaires du Nord de l'Espagne » jusqu'au .
 Depuis 1982, les Éditions Acratie, animées par Jean-Pierre Duteuil, publient des textes libertaires.

Références